No Comment – gruppo musicale statunitense
 No Comment – album dei Front 242 del 1984
 No Comment – album dei Van Gogh del 1997
 No Comment – album di Nitro del 2018